Mannelijk (biologie), een biologische geslachtelijke status bij veel meercellige organismen
 Man (geslacht), een volwassen mens van het mannelijke geslacht
 Mannelijkheid, een aantal eigenschappen, gedragingen en rollen die geassocieerd worden met mannen in een bepaalde cultuur
 een woordgeslacht

Zie ook 
 Vrouwelijk (doorverwijspagina)